Miejscowości w USA:
 Ambler – miasto w stanie Alaska, w okręgu Northwest Arctic
 Ambler – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery